Presidente João Goulart puede referirse a:
 João Goulart - expresidente de Brasil
 Presidente João Goulart (Santa Maria) - Barrio en la ciudad de Santa Maria, que homenagea el presidente João Goulart